Burim-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Burim-dong, Anyang, stadsdel i Anyang, Gyeonggi, 
 Burim-dong, Gwacheon, stadsdel i Gwacheon, Gyeonggi,